Flée, ancienne commune française de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée au Val-Larrey
 Flée, ancienne commune française de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Dampierre-et-Flée
 Flée, commune française de la Sarthe

Voir aussi 

 Dampierre-et-Flée, commune française de la Côte-d'Or
 La Ferrière-de-Flée, commune française de Maine-et-Loire
 L'Hôtellerie-de-Flée, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Sauveur-de-Flée, commune française de Maine-et-Loire